Polska na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce – reprezentacja Polski uczestniczy w lekkoatletycznym czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji, która odbyła się we wrześniu 1934 roku na stadionie imienia Mussoliniego we włoskim Turynie. W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni, pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Europy – srebrny – zdobył w 1934 roku Janusz Kusociński w biegu na 5000 metrów. Pierwszą w historii złotą medalistką wśród kobiet była Stanisława Walasiewicz, która w 1938 wygrała biegi na 100 i 200 metrów. Oszczepnik Janusz Sidło wygrywając mistrzostwa Europy w Bernie (1954) został natomiast pierwszym Polakiem, który wygrał czempionat Starego Kontynentu.

Pierwszym Polakiem, który na jednych mistrzostwach Europy zdobył więcej niż jeden medal była Stanisława Walasiewicz (cztery krążki w 1938: dwa złote i dwa srebrne) – wynik ten do dziś plasują ją na drugim miejscu w polskiej tabeli multimedalistów mistrzostw Europy. Dotychczas najwięcej medali w historii dla Polski wywalczyła Irena Szewińska, która ma na koncie dziesięć krążków (pięć złotych, jeden srebrny i cztery brązowe). Najwięcej medal reprezentanci Polski zdobyli w 1966 roku na mistrzostwach w Budapeszcie – ze stolicy Węgier Polacy wrócili z piętanstoma medalami. Najwięcej złotych medal zdobyto w 1958 roku w Sztokholmie – osiem. W 2016 roku na mistrzostwach Europy w Amsterdamie reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową. Trzy razy: w 1958, 1966 i 2018 roku zajęła w klasyfikacji medalowej 2. miejsce. Najgorzej reprezentacja wypadła w 1950 roku kiedy to z mistrzostw rozegranych w Brukseli wróciła – jedyny raz w historii – bez żadnego medalu.

Najliczniejszą reprezentację Polski Związek Lekkiej Atletyki wysłał w 2018 roku na mistrzostwa do Berlina – liczyła ona 86 zawodników.  Najmniej Polaków udało się na mistrzostwa w 1950 roku – tylko trójka. Najwięcej 6 razy na mistrzostwach Starego Kontynentu Polskę reprezentował Szymon Ziółkowski (w latach 1998 – 2014).

Dorobek Polski na mistrzostwach Europy 
W ciągu 84-letniej historii mistrzostw Europy Polacy zdobyli w sumie 166 medali – 54 złote, 52 srebrne i 60 brązowych. Dotychczas reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy zajmowali pozycje medalowe w 26 konkurencjach. Najwięcej medali, aż 16 (w tym 7 złotych) wywalczyli w rzucie młotem.

Według mistrzostw 
Źródło: informator statystyczny organizatora mistrzostw (do 2022).

n/s – nie sklasyfikowano w klasyfikacji medalowej

Według konkurencji 
Źródło:

Multimedaliści 
Poniższa tabela prezentuje reprezentantów Polski, którzy zdobyli co najmniej jeden złoty medal oraz w sumie co najmniej 2 krążki podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy.

Zobacz też 
 Polska na halowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce

Przypisy 

!